Le Val est un nom propre qui peut désigner :

Géographie 
 Le Val est une commune française, située dans le département du Var ;
 Le Val est une ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à la commune de Saint-Rémy-du-Val.
 Le Val est une commune nouvelle française située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.

Autres toponymes 
 Le Val d'Ocre est, depuis le , une commune nouvelle française située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté

Jeu 
 Le Val (jeu) est un jeu de cartes indépendant créé par Romaric Briand.

Littérature 

 Le Val, lieu du légendaire de J. R. R. Tolkien, apparaissant dans ses romans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.